Jadovnik (planina u BiH)
Jadovnik (planina u Srbiji)